Anogeia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Anogeia, kommun, Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Anógeia, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis,